Asia Cup steht für folgende Turniere in Asien:

 Asia Cup (Badminton), Asienmeisterschaft für Herrenteams (1997, 1999 und 2001)
 Asia Cup (Cricket), Turnier für asiatische Nationalmannschaften (seit 1984)

Siehe auch:
 Asian Cup, Kontinentalmeisterschaft im Badminton (1991, 1994, 1995 und 1996)
 Asian Cup, Billardturnier, siehe Asian Open (Russisches Billard)
 Asien-Cup, Turnier für asiatische Eishockeynationalmannschaften (1992 bis 1995)